Kijewskaja – stacja metra w Moskwie na linii Arbatsko-Pokrowskaja
 Kijewskaja – stacja metra w Moskwie na linii Filowskaja
 Kijewskaja – stacja metra w Moskwie na linii Kolcewaja